

Musica 
 Il flauto magico – Singspiel in due atti musicata da Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Emanuel Schikaneder (con il contributo di Karl Ludwig Giesecke).

Cinema 
 Il flauto magico – film del 1975 diretto da Ingmar Bergman.
 Il flauto magico – mediometraggio di animazione del 1978 diretto da Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati.
 Il flauto magico – film del 2006 diretto da Kenneth Branagh.
 Il flauto magico – film del 2022 diretto da Florian Sigl.